Ба́бка — название узла, используемого во многих видах металлорежущих или деревообрабатывающих станков. Бабка предназначается для точного поддержания и перемещения обрабатываемой на станке детали относительно режущего инструмента или обрабатывающей поверхности. Располагается и крепится на станине.

В зависимости от положения в станке и выполняемых функций бабка разделяется на несколько видов.

 Бабка передняя (она же бабка шпиндельная или бабка изделия). Узел связан со шпинделем, который сообщает вращательное движение обрабатываемой заготовке, детали или инструменту. Заготовка, в свою очередь, может закрепляться в (патроне зажимном, цанге или центрах).
 Бабка задняя, другое название упорная. Узел имеет конусное отверстие для установки центра, который поддерживает заготовку. Также используется для закрепления инструмента (например, свёрл, зенкеров, разверток) для обработки детали по оси с внешней стороны.
 Бабка шлифовальная представляет собой узел шлифовальных станков. Узел состоит из несущего шпинделя, который сообщает вращательное движение шлифовальному кругу.
 

Детали машин и механизмов